Чайко́вський — українське та польське прізвище.

Відомі носії:

 Чайковський Анатолій Ілліч (1850—1916) — дійсний статський радник, в 1869—1885 служив в Київській палаті кримінального суду. Молодший брат Петра Ілліча Чайковського, брат-близнюк Модеста Ілліча Чайковського.
 Чайковський Андрій Андрійович (1895—1978) — український діяч культури.
 Чайковський Андрій Борисович (1985) — український музика, скрипаль.
 Чайковський Андрій Федорович (1947) — радянський та російський військовий і державний діяч, контр-адмірал Російської Федерації у відставці.
 Чайковський Андрій Якович (1857—1935) — український письменник.
 Чайковський Богдан Андрійович (1888—1941) — український правник, редактор, публіцист, диригент, громадський діяч.
 Чайковський Богдан Йосипович (1923—2006) — літературознавець.
 Чайковський Богдан Миколайович (1942—2016) — директор Львівського історичного музею, заслужений працівник культури України.
 Чайковський Борис Олександрович (1925—1996) — російський композитор, народний артист СРСР (1985).
 Чайковський Владислав Віктор (1844—1917) — польський шляхтич, громадсько-політичний діяч.
 Чайковський Григорій (1709—1757) — український живописець.
 Чайковський Данило (1909—1972) — журналіст, діяч ОУН.
 Чайковський Дмитро Семенович (1923—2017) — український режисер, актор, педагог, професор.
 Чайковський Едуард Феліксович (1921—1984) — український фізик, доктор фізико-математичних наук, професор.
 Чайковський Іван — український живописець.
 Чайковський Ігор Геннадійович (нар. 1991) — український футболіст, півзахисник.
 Чайковський Ілля Петрович (1795—1880) — гірський інженер, генерал-майор, батько композитора П. І. Чайковського.
 Чайковський Максим Валерійович — тренер-викладач відділення Хмельницького обласного центру фізичного виховання учнівської молоді, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Чайковський Максим Юрійович (* 1976) — тренер з кікбоксингу, майстер спорту України з кікбоксингу; заслужений тренер України.
 Чайковський Микола Андрійович (1887—1970) — український математик.
 Чайковський Микола Васильович (1851—1926) — російський політичний діяч, народник.
 Чайковський Микола Петрович (1922—2011) — український дослідник і охоронець природи, науковець.
 Чайковський Михайло Станіславович (1804—1886) — польський письменник українського походження, організатор українського козацького полку у складі війська Османської імперії (1851—1856).
 Чайковський Модест Ілліч (1850—1916) — драматург, лібретист, музичний критик. Молодший брат Петра Ілліча Чайковського, брат-близнюк Анатолія Ілліча Чайковського.
 Чайковський Олександр Володимирович — радянський і російський композитор, піаніст, педагог і музично-громадський діяч, професор Московської консерваторії.
 Чайковський Олександр Михайлович (1924—2008) — розвідник, повний кавалер ордена Слави.
 Чайковський Петро Ілліч (1840—1893) — видатний композитор.
 Чайковський Петро Федорович (уроджений — Чайка) (1745—1818) — лікар, городничий міст Слободський і Глазов. Син козацького сотника Федора Опанасовича Чайки (1695—1767). Дід композитора П. І. Чайковського. Під час навчання в Києво-Могилянській академії взяв прізвище Чайковський.
 Чайковський Роман — поет, журналіст, автор мотто Декалогу українського націоналіста («Я Дух одвічної стихії…»), священник.
 Чайковський Роман Миколайович (1864—1937) — священик УГКЦ, посол до Райхсрату.
 Чайковський Руслан Валерійович (1979—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Чайковський Сергій Михайлович (нар. 1944) — український музеєзнавець, заслужений працівник культури України, генеральний директор Національного музею історії України.
 о. Чайковський Теодор (?—?) — український священик УГКЦ, громадський діяч. Делегат Української Національної Ради ЗУНР.
 Чайковський Юзеф (1872—1947) — польський художник і архітектор.
 Чайковський Ян (1779—1869) — польський лікар вірменського походження, доктор медицини (1811).

Населені пункти 
 Чайковський — місто в Пермському краї, адміністративний центр Чайковського муніципального району, Росія.

Див. також 
 Чайківський
 Чайковська
Польські прізвища
Українські прізвища
Російські прізвища